Alcorisa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcorisa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Alcorisa (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar